der Edelmütige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Karl III. (Navarra) (Karl der Edelmütige)  (1361–1425), König von Navarra, Herzog von Nemours und Graf von Évreux
 Philipp (Pfalz) (Philipp der Edelmütige) (1448–1508), Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz